La Korisliiga 2014-2015 è stata la 75ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Teemu Rannikko,  e  Robert Arnold, 
MVP finali:  Teemu Rannikko, 
Allenatore dell'anno:  Pekka Salminen, 
Miglior giovane:  Marius van Andringa, 
Sesto uomo:  Petri Virtanen, 
Giocatore più migliorato:  Joonas Lehtoranta, 
Miglior difensore:  Vesa Mäkäläinen, 
Miglior arbitro:  Petri Mäntylä

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015